Jméno a příjmení Vladimír Kratochvíl má více nositelů:

 Vladimír Kratochvíl (1921–???) – český a československý politik ČSL z Přerovska, poslanec FS za normalizace
 Vladimír Kratochvíl (právník) (* 1948) – právník a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Kratochvíl (překladatel) – překladatel z němčiny